Leo Magits, Belgisch politicus en Vlaams activist
 Michel Magits, Belgisch historicus, bestuurder en hoogleraar

Nederlandse of Vlaamse achternaam